Escada - cada um dos degraus de uma escada
Ou ainda:
Grau - em determinadas séries e/ou sistemas, também chamados "degraus"

Localidades

Degraus (Velas)

Desambiguação